Termin -{P}- ima više značenja.

 P (slovo latinice)
 P (ćiriličko)
 Prolin, aminokiselina
 fosfor